Spiegelburg ist 
 eine ehemalige Burg bei Lauenstein (Salzhemmendorf), um 1200 von den Grafen Poppenburg erbaut
 die ehemalige Burg Spiegelburg (Hann. Münden) beim Hann. Mündener Ortsteil Laubach
 Marke vom Coppenrath Verlag (Die Spiegelburg)

der Familienname von
 Richard Spiegelburg (* 1977), deutscher Leichtathlet
 Silke Spiegelburg (* 1986), deutsche Leichtathletin